La vitrification est la transformation d'un matériau amorphe en verre.
 Vitrification d'un parquet pour le protéger;
 Vitrification d'un déchet toxique pour le transformer en un matériau plus facilement entreposable ;
 Vitrification nucléaire d'une planète dans un contexte de science-fiction.
 Vitrification d'une cellule vivante pour la conserver dans l'azote liquide.